Jelovac je lahko:

 Jelovac, priimek v Sloveniji
 Jelovac, naselje v Srbiji
 Jovan Jelovac, srbski arhitekt
 Stevan Jelovac, srbski košarkar
 Vinko Jelovac, hrvaško-slovenski košarkar in trener